A36 – autostrada francese
 A36 – autostrada tedesca
 A36 – autostrada italiana
 A36 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ganda di Aviatico
 A36 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti della variante simmetrica della partita inglese